Банкрана (;  (Бун-Кранаха)) — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).

Демография 
Население — 5911 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 5271 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 3411, население пригородов (environs) — 2500.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания 

Города Ирландии
Населённые пункты графства Донегол